Titanium in inglese vuol dire Titanio ma ha anche altri significati:

Musica 
 Titanium – gruppo musicale neozelandese
 Tytanium – album di Sonsee del 2009
 Titanium – singolo di David Guetta del 2011

Altro 
 Titanium Metals Corporation – azienda statunitense